rezydent (artysta)
 rezydent (dyplomacja)
 rezydent (ksiądz)
 rezydent (lekarz)
 rezydent (pacjent)
 rezydent (prawo)
 rezydent (turystyka)
 rezydent (wywiad)
 dawne znaczenie: „ubogi krewny, przyjaciel lub wysłużony oficjalista mieszkający stale na dworze szlacheckim i będący na utrzymaniu gospodarza” (źródło: )